Pierre Vasarely, né le  à Paris, est le président de la Fondation Vasarely.

Biographie 
Pierre Vasarely est le fils unique de Geneviève Dupin et de Jean-Pierre Vasarely, dit Yvaral. Petit-fils de Klára Spinner et de Gyözö Vásárhelyi, dit Victor Vasarely, il est né le 4 octobre 1960 à Paris sous le nom de Pierre, Victor, Serge Vasarhelyi.   

Il fait ses études dans la ville d'Aix-en-Provence et en est diplômé de sciences politiques (IEP d'Aix, 1984).

, il est associé pendant une quinzaine d’années à la vie administrative et culturelle de l’Institution reconnue d'utilité publique en 1971. 

Il devient membre de l’Union française des experts, notamment en tant que spécialiste de l’Op Art et de l’œuvre de Victor Vasarely en 2003.

Il devient président la Fondation Vasarely le . 

Il est fait Docteur honoris causa de l’Université de Pécs en 2013. 

.

Commissaire d'expositions 
 Co-commissaire de l’exposition Victor Vasarely, de l’Op art au Folklore planétaire, Musée du Touquet-Paris-Plage, du  au . 
 Commissaire de l’exposition De l’Op Art à la cité polychrome du bonheur, Galerie de l’Hôtel du Département, Cours Mirabeau, Aix-en-Provence, du  au . 
 Co-organisateur de l’exposition Vasarely, le partage des formes, Centre Pompidou - Paris, du  au 
 Co-organisateur de l’exposition Vasarely, in the Labyrinth of Modernism, Musée Städel - Francfort, du  au  
 Co-organisateur de l’exposition « Victor Vasarely, The Birth of op art », Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, été 2018
 Commissaire de l’exposition itinérante « Victor Vasarely, une rétrospective en Turquie », Tophane-i Amiren İstanbul du  au  et Centre d’Art d’Arkas İzmir du 11 	  au  
 Co-commissaire de l’exposition  triptyque avec Odile Guichard : « MultipliCité »,  Musée Vouland - Avignon, Château de Gordes, Fondation Vasarely - Aix-en-Provence 2016 
 Organisateur de la rétrospective Vasarely à Bruxelles, Zurich et Helsinki, préface du catalogue d’exposition, 2013 - 2014 
 Co-commissaire de l’exposition avec Jean-Paul Ameline : « Victor Vasarely, de l’œuvre peint à l’œuvre architecturé », Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, 2013
 Commissaire de l’exposition, avec Sylvie Girardet: «  Vasarely vous a à l’œil », Espace SIG, Genève, 2012
 Commissaire de l’exposition, « Vasarely et la publicité », Université Lyon III et Fondation Vasarely, 2012
 Co-commissaire de l’exposition avec Adrian Kelly, John Cunningham et Jozsef Sarkany : « Vasarely - works 1930 - 1979 », rétrospective Vasarely Letterkenny, Aix-en-Provence, Paris et Pécs, 2008

Notes et références

Liens externes 
 
 Site de la Fondation Vasarely
 Site de Pierre Vasarely, titulaire du droit moral de Victor Vasarely

Naissance en octobre 1960
Naissance à Paris